Hart Lee Dykes – ex giocatore di football americano statunitense
 Kyndall Dykes – cestista statunitense
 Loren Dykes – calciatrice gallese
 Lyndon Dykes – calciatore australiano naturalizzato scozzese